Mesterholdenes Europa Cup finale 1975 var en fodboldkamp der blev spillet den 28. maj 1975. Kampen blev spillet foran 48.374 tilskuere på Parc des Princes i den franske hovedstad Paris, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1974-75. De deltagende hold var vesttyske Bayern München og engelske Leeds United. Det var kulminationen på den 20. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. 

Leeds var for første gang nået frem til finalen, mens det for Bayern var det andet år i træk de nåede frem til finalen, og andet år de vandt.

Bayern vandt kampen 2-0. Midtbanespilleren Franz Roth sørgede for det første mål i 71. minut, og Gerd Müller slog sejren fast ti minutter senere.

Kampen blev ledet af den franske dommer Michel Kitabdjian.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1974/75  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1975
FC Bayern München
Leeds United F.C.
Fodbold i 1975
Sport i Paris